Johannes Goddaeus ist der Name folgender Personen:

* Johannes Goddaeus (Rechtswissenschaftler, † 1632) (geb. Johann Gödde; 1555–1632), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer (Marburg)
 Johannes Goddaeus (Rechtswissenschaftler, † 1642) (geb. Johann Gödde; † 1642), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer (Steinfurt) und Richter

Siehe auch:
 Johannes Goeddaeus (1651–1719), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Johann Friedrich Goddaeus (1692–1772), deutscher Vizekanzler